Die Saison 1998/99 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 9. Januar 1999 in Mont-Tremblant (Kanada) und endete am 21. Februar 1999 in Madarao (Japan). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste) und letztmals Skiballett, wobei es für letztere keine Disziplinenwertung gab.

Abkürzungen 
 AE = Aerials
 MO = Moguls
 DM = Dual Moguls
 BA = Skiballett

Männer

Weltcupwertungen

Podestplätze

Frauen

Weltcupwertungen

Podestplätze

Nationencup

Weblinks 
Weltcup Herren

Weltcup Damen

1998/1999
Wintersport-Weltcup 1998/99